Tolna puede referirse a:

  Tolna (Hungría), una localidad en Hungría.
  Condado de Tolna, un condado en Hungría.